

Toponymes 
 Choja est un village polonais.

Divers 
 Reideen the Superior (Chôja Raidîn) est une série télévisée d'anime japonaise.
 Le Warashibe Chōja est un conte populaire japonais.
 Le choja, masque gigaku d'un homme arborant un mince sourire et au nez crochu.
 Enoken no senman choja (1936) et Zoku Enoken no semman choja (1936), deux films japonais réalisés par Kajirō Yamamoto.